El Abeille des Aydes Blois Basket, más conocido como ADA Blois Basket es un equipo de baloncesto francés con sede en la ciudad de Blois, que compite en la Pro A, la primera competición de su país. Disputa sus partidos en el Palais des Sports, con capacidad para 1200 espectadores.

Historia 
Creado en 1907 bajo el nombre de Bee Aydes, el club primero practicó gimnasia y tiro. Fue después de la guerra cuando comenzó a practicar baloncesto.

Entre 1986 y 1995, el ADA Basket, dirigido por Jean-Raoul Baudry, subió de Régionale 2 a Nationale 2 incluyendo cuatro ascensiones consecutivas de 1987 a 1991. Sin embargo, al final de la temporada 1994-1995 el club se declara en bancarrota y baja a la Régionale 1.

En 2001, el equipo vuelve a la Nationale 2, de donde tuvo que bajar al finalizar la temporada 1994-1995.

El 10 de septiembre de 2005, el ADA Blois Basket jugó su primer partido en la Nationale 1. Al final de la temporada, el equipo baja a la Nationale 2, pero ascendió al año siguiente, donde permanece hasta hoy.

Resultados en Liga

Plantilla actual 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 80%; "
! colspan="2" style="background-color:#096534; color: white; text-align: center;" | ADA Blois Basket 41 2022-2023
|- style="background-color: black;color: #7CFC00; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !! Nac. !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Procedencia
|-

Palmarés 

 Finalista Play-Offs NM1 - 2012, 2013, 2015
 Campeón NM2 - 2005

Jugadores Históricos

Enlaces externos 
Web oficial
Página del equipo en Eurobasket.com

Clubes de baloncesto de la región de Centro-Valle de Loira
Deporte en 1907
Francia en 1907
Loir y Cher